Каразинью () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Население составляет 	159 953	 человека (на 2010 год). Площадь — 	4 932,895	 км². Плотность населения — 	32,43	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 933 108 979,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12 005,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,768 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Алмиранти-Тамандаре-ду-Сул
 Барра-Фунда
 Боа-Виста-дас-Мисойнс
 Каразинью
 Серру-Гранди
 Шапада
 Кокейрус-ду-Сул
 Жаботикаба
 Лажеаду-ду-Бугри
 Нова-Боа-Виста
 Нову-Баррейру
 Палмейра-дас-Мисойнс
 Пиньял
 Саграда-Фамилия
 Санту-Антониу-ду-Планалту
 Саранди
 Сан-Жозе-дас-Мисойнс
 Сан-Педру-дас-Мисойнс

Микрорегионы штата Риу-Гранди-ду-Сул